Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tuomas Ketola e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Marcelo Amador e Jorge Haro 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Todd Perry /  Jim Thomas (semifinali)
 Federico Browne /  Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)

 Mariano Delfino /  Diego Veronelli (quarti di finale)
 Enzo Artoni /  Gustavo Marcaccio (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2004